Aluniș se poate referi la:

 Localități din România:
 Aluniș, Arad
 Aluniș, Argeș
 Aluniș, Buzău
 Aluniș, Cluj, reședința comunei cu același nume
 Aluniș, Dâmbovița
 Aluniș, Gorj
 Aluniș, Harghita
 Aluniș, Mureș, reședința comunei cu același nume
 Aluniș, Prahova, reședința comunei cu același nume
 Aluniș, Sălaj
 Alunișul, Bistrița-Năsăud
 Alunișul, Mehedinți

 Localități din Republica Moldova
 Aluniș Localitate din raionul Rîșcani.

Vezi și 
 Alun (dezambiguizare)
 Alunișu
 Râul Aluniș (dezambiguizare)
 Râul Alunișu (dezambiguizare)

 Alunu, sat în județul Vâlcea

Toponime românești